Polentone è un termine popolare utilizzato per indicare i nativi dell'Italia settentrionale.

Cucina 
 Polentone di San Ginesio – piatto tradizionale dell'omonimo comune marchigiano
 Sagra del polentone – festa principale di Retorbido (provincia di Pavia)